

Persone 
 Branko Zupan – calciatore sloveno
 Dim Zupan – scrittore sloveno
 Jakob Zupan – compositore sloveno
 Jure Zupan – fisico e politico sloveno
 Matjaž Zupan – saltatore con gli sci e allenatore di sci nordico sloveno
 Miha Zupan – cestista sloveno
 Romana Župan – velista croata
 Valter Župan – vescovo cattolico croato
 Vitomil Zupan – scrittore sloveno
 Zdravko Zupan – fumettista, illustratore e storico dell'arte jugoslavo

Altro 
 Zupan – capo d'abbigliamento
 Župan – persona a capo di una župa